Костылево и Костылёво — название населённых пунктов в России:
 Костылёво — деревня в Устьянском районе Архангельской области.
 Костылёво — посёлок в Устьянском районе Архангельской области.
 Костылево — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Костылево — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Костылёво — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Костылево — село в Куртамышском районе Курганской области.
Костылево — деревня в Купинском районе Новосибирской области, упразднена в 1984 г.
 Костылево — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Костылево — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Костылево — железнодорожная станция Северной железной дороги.